Macriano - usurpador romano
 Macriano Menor - usurpador romano
 Macriano (alamano) - rei alamano